Liste des évêques d'Hamilton en Nouvelle-Zélande

(Dioecesis Hamiltonensis in Nova Zelandia)

L'évêché d'Hamilton en Nouvelle-Zélande est créé le 6 mars 1980, par détachement de celui d'Auckland.

Sont évêques

6 mars 1980-† 6 septembre 1994 : Edward Gaines (Edward Russell Gaines)
depuis le 19 décembre 1994 : Denis Browne (Denis George Browne)

Sources 
L'Annuaire Pontifical, sur le site http://www.catholic-hierarchy.org, à la page 

Hamilton en Nouvelle-Zélande
Hamilton (Nouvelle-Zélande)